Die Europameisterschaften im Fechten 2004 fanden vom 29. Juni bis zum 4. Juli in Kopenhagen in Dänemark statt. Es wurden insgesamt zwölf Wettbewerbe in der Valby-Hallen ausgetragen, nämlich für Damen und Herren jeweils Einzel- und Mannschaftswettbewerbe in Degen, Florett und Säbel. Da in den Einzelwettbewerben der dritte Platz nicht ausgefochten wurde und sich stattdessen beide Halbfinalisten den dritten Platz teilten, gab es insgesamt zwölf Gold- und Silbermedaillen sowie 18 Bronzemedaillen zu gewinnen.

Die russische Mannschaft war mit insgesamt 14 Medaillen, davon fünf Goldmedaillen, das mit Abstand erfolgreichste Team. Deutschland und die Schweiz konnten jeweils eine Goldmedaille gewinnen, Österreich eine Gold- und eine Bronzemedaille.

Herren

Degen 
Im Degen gewann der Österreicher Christoph Marik vor Rémy Delhomme aus Frankreich. Dritte wurden Robert Andrzejuk aus Polen und Pawel Kolobkow aus Russland. Im Mannschaftswettbewerb siegte die Schweiz vor Polen und Schweden.

Einzel 

Turnierplan

Mannschaft 

Turnierplan

Florett 
Im Florett gewann Richard Breutner die einzige deutsche Medaille. Er setzte sich im Finale gegen Renal Ganejew aus Russland durch. Dritte wurden Michael Ludwig aus Österreich und der Pole Andrzej Witkowski. Den Mannschaftswettbewerb gewann Russland vor Polen und Italien.

Einzel 

Turnierplan

Mannschaft 

Turnierplan

Säbel 
Im Säbel gewann Stanislaw Posdnjakow im Finale knapp mit 15 zu 14 gegen Marcin Koniusz aus Polen. Die beiden Russen Sergei Scharikow und Alexei Jakimenko teilten sich den dritten Platz. Auch im Mannschaftswettbewerb gewann Russland. Zweiter wurde Polen, dritter die Ukraine.

Einzel 

Turnierplan

Mannschaft 

Turnierplan

Damen

Degen 
Mit dem Degen gewann die Ukrainerin Natalija Konrad. Sie gewann mit 1 zu 0 gegen Anna Siwkowa (Russland). Dritte wurden Oxana Jermakowa aus Russland und Hajnalka Tóth aus Ungarn. Im Mannschaftswettbewerb siegte Russland vor Ungarn und Polen.

Einzel 

Turnierplan

Mannschaft 

Turnierplan

Florett 
Im Florettwettbewerb setzte sich im Finale die Rumänin Laura Badea-Cârlescu gegen Svetlana Bojko mit sechs zu fünf durch. Den dritten Platz belegten Claudia Pigliapoco (Italien) und Anna Rybicka (Polen)

Einzel 

Turnierplan

Mannschaft 

Turnierplan

Säbel 
Im Säbeleinzel gewann Aleksandra Socha aus Polen die Goldmedaille. Jekaterina Fedorkina (Russland) wurde Zweite, Ilaria Bianco (Italien) und Cătălina Gheorghițoaia (Rumänien) teilten sich den dritten Platz. Den Mannschaftswettbewerb gewann Russland vor Rumänien und Italien.

Einzel 

Turnierplan

Mannschaft 

Turnierplan

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Annual Report des FIE-Exekutivkomitees 2004 mit Ergebnissen.

Einzelnachweise 

2004
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Kopenhagen